Valbom ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Valbom (Gondomar), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Gondomar
 Valbom (Pinhel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Pinhel
 Valbom (São Martinho)
 Valbom (São Pedro)
 Valbom, eine Rebsorte